Francisco Buenaventura Adalberto María —Duque de Baviera— (Múnich, Alemania, 14 de julio de 1933), llamado "Su alteza real el duque de Baviera", es el jefe de la casa real de Wittelsbach, la última familia reinante del Reino de Baviera. Su título al nacer era Prinz von Bayern. En 1997, después de la muerte de su padre, lo cambió por: Herzog von Bayern, que significa duque de Baviera.

Es el bisnieto del último rey de Baviera, Luis III de Baviera, el cual fue depuesto en 1918. Es considerado como el legítimo heredero de Carlos I de Inglaterra y por ello la línea sucesora jacobita lo señala como el heredero de la casa de Estuardo y el legítimo gobernante de Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda como Francisco II, aunque él no ha presentado ningún reclamo al respecto.

Primeros años 

Nació en Múnich, hijo morganático del duque Alberto de Baviera y su primera esposa, la condesa María Francisca Drašković de Trakošćan. El 18 de mayo de 1949, el matrimonio de sus padres fue reconocido con derechos dinásticos.

La familia Wittelsbach se opuso al régimen nazi en Alemania y en 1939, su padre trasladó la familia a Hungría. Vivieron en Budapest por cuatro años antes de instalarse en el Castillo de Somlovar a finales de 1943. En marzo de 1944, la Alemania nazi ocupó Hungría y el 6 de octubre de 1944, toda la familia, incluyendo a Francisco que contaba con 11 años de edad, fue arrestada y enviada a los campos de concentración Oranienburg y Dachau. A finales de abril de 1945, fueron liberados por el III Ejército de los Estados Unidos.

Estudios 

Después de la guerra, cursó estudios secundarios con los Benedictinos en la Abadía de Ettal.

Posteriormente estudió administración de negocios en la Universidad de Múnich y en Zúrich. Desarrolló una pasión por coleccionar arte moderno y actualmente muchas de las piezas de su colección privada se encuentran en préstamo permanente en la Pinacoteca Moderna en Múnich.

Habla alemán, inglés, francés y húngaro.

La dinastía Wittelsbach en la actualidad 

Según la legislación alemana, los títulos reales no están reconocidos, pero pueden usarse como parte del apellido. Francisco de Baviera vive en una parte del Palacio de Nymphenburg, la antigua residencia de verano de los reyes de Baviera en Múnich.

Es actualmente el gran maestre de la Orden Real y Militar de San Jorge para la defensa de la Inmaculada Concepción. y también gran maestre de las Órdenes de San Huberto y de la Reina Teresa. Pertenece a la junta de gobierno de la Universidad de Múnich y es un miembro honorario de la Academia Bávara de las Ciencias y Humanidades.

Los Jacobitas se refieren a él como Francis II de Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda, aunque no utiliza esos títulos.

Como cabeza de la dinastía, forma parte de la Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF), institución que reúne gran parte del patrimonio histórico de la Casa Wittelsbach, del cual la familia es usufructuaria (recibiendo cada año unos 14 millones de euros en beneficios). El Wittelsbacher Ausgleichsfonds agrupa los castillos de Berchtesgaden, Hohenschwangau, Berg, Grünau y Sandersdorf; unas 12.000 hectáreas de bosques; el Geheime Hausarchiv (Archivo de la Familia Wittelsbach, hoy parte del Bayerische Hauptstaatsarchiv); numerosas obras de arte de las Antigua y Nueva Pinacoteca y de la Glyptothek de Múnich; una parte residencial del castillo de Nymphenburg y otros muy diversos bienes. Los activos totales del fondo ascendieron a 338 millones de euros, según cuentas anuales al 30 de septiembre de 2013.

No pertenecen al Fondo de compensación Wittelsbach los activos privados de los miembros de la casa de Wittelsbach, incluyendo las posesiones de la antigua línea ducal (duques en Baviera), como el monasterio de Tegernsee y la cervecera Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee, el Wildbad Kreuth, ni las tierras del antiguo monasterio de Banz Abtei, tampoco los castillos de Wilde Wartburg, Leutstetten y Kaltenberg (con la cervecera König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg). Tampoco los castillos de Neuschwanstein, Linderhof y Herrenchiemsee se incluyen en los activos de la WAF, que se asignan directamente al Estado de Baviera.

Derechos sucesorios 

Como nunca contrajo matrimonio, a su muerte su cargo como jefe de la casa real de Wittelsbach pasará a su hermano Max Emanuel de Baviera. Dado que Max no tiene hijos varones, a su muerte los títulos de Baviera y derechos sucesorios pasarán, debido a una ley sálica, a su primo hermano Leopoldo de Baviera, mientras que los derechos dinásticos de los Estuardo pasarán a la hija de Max, Sofía Isabel María Gabriela, princesa heredera de Liechtenstein, casada con Luis de Liechtenstein.

En junio de 2021 reconoce públicamente su homosexualidad y su relación de muchos años con Thomas Greinwald.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas bávaras 
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden de San Jorge para la Defensa de la Inmaculada Concepción.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de San Huberto.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Teresa [para damas].
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Santa Isabel [para damas].
  Soberano Gran Maestre de la Orden Militar de Max Joseph.
  Senador Hereditario de la Universidad de Múnich.
 Miembro Honorario de la Academia Bávara de las Ciencias y Humanidades.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca) (1960).
  Caballero gran cruz de la Orden Nacional del Mérito (Rumanía, 23/05/2014).
  Caballero Comandante de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 27/02/2017).
  Bailío gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.
  Caballero gran cruz de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén (Ciudad del Vaticano).

Títulos nobiliarios 

 14 de julio 1933 - 18 de mayo 1949: príncipe Francisco de Baviera.
 18 de mayo de 1949 - 2 de agosto de 1955: Su Alteza Real el príncipe Francisco de Baviera.
 2 de agosto de 1955 - 8 de julio de 1996: Su Alteza Real el príncipe heredero de Baviera.
 8 de julio de 1996 - presente: Su Alteza Real el duque de Baviera.

Su título extenso es el siguiente: Su Alteza Real Francisco, duque de Baviera, de Franconia y en Suabia; conde palatino del Rin.

Ancestros

Véase también 
Jacobitas

Referencias

Bibliografía 
 Die Wittelsbacher. Geschichte unserer Familie. Adalbert, Prinz von Bayern. Prestel Verlag, München, 1979
 International Commission for Orders of Chivalry. 2006 register - DYNASTIC ORDERS

Enlaces externos 

 
 
 
 

Nacidos en Múnich
Casa de Wittelsbach
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Sobrevivientes de campos de concentración nazis
Pretendientes al trono de Baviera
Pretendientes jacobitas
Nobles de Alemania
Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Baviera
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Personas LGBT de Alemania
Realeza LGBT
Historia LGBT de Alemania